Amiot est un nom propre français.

Patronyme 

 Charles Édouard Amiot (1882-1952), militaire, industriel et homme politique français ;
 Christophe Amiot, architecte en chef des Monuments Historiques français ;
 Constance Amiot, auteur-compositeur-interprète pop-folk de chansons en français et en anglais ;
 Félix Amiot (1894-1974), constructeur aéronautique français ;
 Grégoire Amiot (1995-), footballeur français ;
 Henri Amiot (1871-1929), homme politique français ;
 Jean-Claude Amiot (1939-), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Joseph-Marie Amiot (1718-1793), missionnaire jésuite français et observateur de la culture chinoise ;
 Laurent Amiot (1764-1839), orfèvre canadien ;
 Paul Amiot (1886-1979), acteur français ;
 Philippe Amiot, sieur de Villeneuve (1601-1639), pionnier de la Nouvelle-France ;
 Pierre Amiot (1781-1839), homme politique canadien ;
 René Amiot (1914-1985), résistant français ;
 Ségolène Amiot (1986-), femme politique française ;
 Séverine Amiot (1979-), kayakiste française ;
 Thierry Amiot, trompettiste et arrangeur français.

Prénom 
Amiot est un prénom.

Aviation 
 Amiot, société aéronautique de Félix Amiot

Homonymie de patronyme
Patronyme français